Miejscowości w USA:
 Peotone – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Will
Gminy w USA:
 Peotone (ang. Peotone Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will